Ez a lista Franciaország kantonjait sorolja fel táblázatos formában.

Kantonok listái megyénként

Szárazföldi terület

Tengeren túli területek

Kantonok listája

Források

További információk

Franciaországgal kapcsolatos listák